La guerre civile libyenne peut faire référence à :
 la première guerre civile libyenne, en 2011, à l'origine de l'intervention militaire internationale de 2011 en Libye et ayant mené au renversement de Mouammar Kadhafi ;
 la deuxième guerre civile libyenne de 2014 à 2020 (signature d'un cessez-le-feu permanent).